

Biografia 
Venne data in moglie a Gaspare del Palatinato-Zweibrücken, che sposò a Zweibrücken il 19 aprile 1478. L'unione rimase però senza figli.

Kaspar era stato fidanzato con la sorellastra di Amalia, Margherita, che aveva rotto il fidanzamento per farsi suora. Amlia si sostituì alla sorella e portò in dote Bad Bergzabern, Annweiler am Trifels, , Falkenburg e Hasloch.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Julius von Minutoli, Das kaiserliche Buch des Markgrafen Albrecht Achilles, Schneider, 1850, p. 488.

Voci correlate 
 Brandeburgo

Amalia di Hohenzollern
Amalia